BNP Paribas Open 2013 – tenisowy turniej WTA z cyklu BNP Paribas Open rozgrywany w dniach 6–17 marca 2013 roku w Indian Wells na kortach twardych o puli nagród 6 020 268 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione 

|

|}

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Uwagi

Bibliografia 
 
 

2013 w tenisie ziemnym
2013
2013 w Kalifornii